Norholt ist der Familienname folgender Personen:
 Charlotte Norholt (* 1974), dänische Flötistin 
 Kirsten Norholt (* 1953), dänische Schauspielerin 
 Mathilde Norholt (* 1983), dänische Schauspielerin